Waiting at the Church – film del 1906 diretto da Edwin S. Porter
 Waiting at the Church – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser
 Waiting at the Church – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 Waiting at the Church – film del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran